Hutka bezeichnet folgende Orte:
 Hutka (Bardejov), slowakisches Dorf im Okres Bardejov
 Hutka (Powiat Kłobucki), polnisches Dorf im Powiat Kłobucki
 Hutka (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki), polnisches Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Hutka ist der Familienname folgender Personen:
 Jaroslav Hutka (* 1947), tschechischer Musiker und politischer Aktivist
 Joachim Hutka (* 1960), polnischer Fußballspieler